Saint Janvier désigne plusieurs saints des Églises chrétiennes :

 Janvier de Bénévent († 305), ou San Gennaro en italien ou Januarius en latin, le plus célèbre, évêque de Bénévent, martyr près de Pouzzoles pendant la persécution de Dioclétien ; célébré le 19 septembre.
 Janvier de Carthage († vers 303), avec Catulin, Florent, Julie et Juste, martyrs à Carthage en Afrique sous Dioclétien ; célébré le 15 juillet.

Notes et références